E261 — код пищевой добавки, который может относиться к следующим веществам, играющим роль консервантов и регуляторов кислотности:

 Ацетат калия
 Диацетат калия